Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Plymouth () :
comté de Plymouth, situé dans l'État de l'Iowa ;
comté de Plymouth, situé dans le Commonwealth du Massachusetts.